

Földrajz 
 Sorge, német település Szász-Anhalt tartományban
 Sorge, német folyó Schleswig-Holstein tartományban
 Sorge, folyó Svájcban, a Genfi-tó környékén

Személyek 
 Georg Andreas Sorge (1703–1778), német zeneelméleti szakember
 Kurt Sorge (1855–1928), német mérnök
 Friedrich Adolf Sorge (1826–1906), német kommunista, majd amerikai munkásaktivista
 Reinhard Johannes Sorge (1892–1916), német drámaíró és költő
 Richard Sorge (1895–1944), német származású szovjet kém Japánban
 Samuel Sorge (1977–), német hiphop zenész

Egyéb 
 Mit brennender Sorge, XI. Piusz pápa 1937-es német nyelvű enciklikája